Jeannette – nome proprio di persona inglese e francese femminile
 Jeannette – città statunitense della Pennsylvania
 Jeannette – personaggio dei fumetti DC Comics
 Isola Jeannette – isola dell'arcipelago della Nuova Siberia
 Buddy Jeannette – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Stanick Jeannette – pattinatore di figura francese

Pagine correlate 
Jeanette